Sniper (engl. sniper „Scharfschütze“) steht für:
 Scharfschütze beim Militär oder bei der Polizei
 Heckenschütze, eine Person, die aus einem Versteck heraus auf Menschen schießt
 Sniper (Software), eine Person oder ein Computerprogramm, das kurz vor dem Ende einer Internetauktion bietet

 Sniper (Hip-Hop-Gruppe), eine französische Hip-Hop-Gruppe
 Sniper: Ghost Warrior, ein Computerspiel

Filme:
 Sniper – Der Scharfschütze, Originaltitel Sniper (1993)
 Sniper 2 (2002)
 Sniper 3 (2004)
 Sniper: Reloaded (2011)
 Sniper: Legacy (2014)
 Sniper: Ghost Shooter (2016)
 Sniper: Homeland Security (2017)
 Sniper: Assassin's End (2020)
 Sniper – Der Heckenschütze von Washington, Originaltitel D.C. Sniper: 23 Days of Fear (2003)
 Red Sniper – Die Todesschützin
 American Sniper